La Enterprise Football League 2016 è stato il 9º campionato professionistico taiwanese maschile di calcio, vinto dall'Taiwan Power Company Football Club.

Note 

Taiwan
Competizioni calcistiche taiwanesi
Calcio nel 2016